The Island steht für:

 The Island (Theaterstück), Theaterstück von Athol Fugard, John Kani und Winston Ntshona (1973)
 The Island, Originaltitel von Freibeuter des Todes, Roman von Peter Benchley (1979)
 The Island, Originaltitel von Freibeuter des Todes (Film), US-amerikanischer Film von Michael Ritchie (1980)
 The Island (2005), Roman von Victoria Hislop
 The Island, Originaltitel von Die Insel (2005), US-amerikanischer Film von Michael Bay
 The Island, Tageszeitung in Sri Lanka
 The Island, vierzehnte Staffel der computeranimierten TV-Serie Ninjago, siehe Ninjago: Geheimnis der Tiefe (The Island)

The Island ist der Name folgender Inseln:

im Vereinigten Königreich:
 The Island (Hythe End), Insel in der Themse
 The Island (Grand Turk Island), Insel im Britischen Überseegebiet der Turks- und Caicosinseln

in den Vereinigten Staaten: 
 The Island (Arkansas)
 The Island (Colorado)
 The Island (New Castle County, Delaware)
 The Island (Sussex County, Delaware)
 The Island (Georgia)
 The Island (Humboldt County, Kalifornien)
 The Island (San Bernardino County, Kalifornien)
 The Island (Shasta County, Kalifornien)
 The Island (Massachusetts)
 The Island (Michigan)
 The Island (Carter County, Montana)
 The Island (Flathead County, Montana)
 The Island (Elko County, Nevada)
 The Island (Humboldt County, Nevada)
 The Island (North Carolina)
 The Island (North Dakota)
 The Island (Angelina County, Texas)
 The Island (Stephens County, Texas)
 The Island (Utah)
 The Island (Virginia)
 The Island (Benton County, Washington)
 The Island (Stevens County, Washington)